Симо́на Квадаре́лла (; ) — итальянская пловчиха, специализирующиеся на заплыве вольным стилем, золотая медалистка на дистанции 400 метров, 800 метров и 1500 метров вольным стилем на чемпионате Европы в Глазго 2018 года; бронзовая медаль на дистанции 1500 метров вольным стилем на чемпионате мира в Будапеште 2017 года; ровно через 2 года, на Чемпионате мира по водным видам спорта 2019, она выиграла золотую медаль на дистанции 1500 м вольным стилем, также установив итальянский рекорд, ранее принадлежавший Алессии Филиппи. Она также выиграла серебряную медаль в заплыве на 800 метров вольным стилем. Она также была золотой медалисткой на дистанции 1500 метров вольным стилем на молодежном чемпионате мира 2015 года в Сингапуре.

Карьера 
На соревнованиях среди юниоров Симоне удалось заявить о себе: на летних юношеских Олимпийских играх 2014 года в Нанкине она стала чемпионкой в плавании вольным стилем на дистанции 800 метров.

В 2017 году итальянка дебютировала на чемпионате мира, которой проходил в Будапеште. На дистанции 1500 метров вольным стилем Симона побила личный рекорд, улучшив его почти на 10 секунд, и выиграла бронзовую медаль с результатом 15.53,86, что является десятым временем в истории. Следующего успеха Квадарелла добилась на чемпионате Европы в 25-метровых бассейнах, на котором завоевала бронзовую награду на дистанции 800 м кролем (8.16,53).

На чемпионате Европы 2018 года в Глазго она завоевала три золотые медали. Сначала Симона одержала победу на дистанции 800 метров вольным стилем, установив новый национальный рекорд (8.16,45).
Затем на самой длинной дистанции — 1500 метров кролем — Квадарелла вновь выиграла титул чемпионки Европы, улучшив своё высшее достижение более чем на 2 секунды (временем 15.51,61). Свою третью золотую награду Симона выиграла на дистанции 400 метров вольным стилем, в упорной борьбе опередив венгерку Айну Кешей.

В 2019 году Симона впервые в карьере стала чемпионкой мира на дистанции 1500 метров (фаворит Кэти Ледеки не плыла в финале), установив новый рекорд страны (15.40,89), а через несколько дней выиграла серебряную медаль на 800 метров, уступив лишь Кэти Ледеки.

В мае 2021 года на чемпионат Европы, который проходил в Венгрии в Будапеште, итальянская спортсменка на дистанции 800 метров и 1500 метров вольным стилем завоевала золотые медали. В составе эстафетной команды на дистанции 4 по 200 метров вольным стилем завоевала бронзовую медаль. На дистанции 400 метров вольным стилем итальянка завоевала свою третью золотую медаль на этом турнире.

В настоящее время Симона Квадарелла выступает за клубы «Fiamme Rosse» и «Circolo Canottieri Aniene», а также входит в состав Национального объединения ветеранов спорта (Программа добровольцев ООН), как член-волонтёр.

Примечания

Ссылки 
 SIMONA QUADARELLA E´ SOCIA UNVS 

Пловцы Италии
Чемпионы мира по плаванию
Чемпионы Европы по плаванию
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2020 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 2020 года
Чемпионы Средиземноморских игр по плаванию